Mand med en pistol () er en sovjetisk film fra 1938 af Sergej Jutkevitj.

Medvirkende 
 Maksim Shtraukh som Vladimir Lenin
 Mikhail Gelovani som Joseph Stalin
 Boris Tenin som Ivan Shadrin
 Vladimir Lukin som Nikolaj Tjibisov
 Zoja Fjodorova som Katja

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1938
Dramafilm fra Sovjetunionen